

Список зданий

См. также 
 Список самых высоких зданий Японии

Ссылки 

 Схема японских небоскребов, SkyscrapePage.com